Christian Brevoort Zabriskie – imprenditore statunitense
 David Zabriskie – ex ciclista su strada statunitense
 Grace Zabriskie – attrice statunitense